Сборная команда Финляндии:

 Сборная Финляндии по хоккею с мячом
 Сборная Финляндии по хоккею с шайбой